Епархия Чикинкиры () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Чикинкира, Колумбия. Епархия Чикинкиры входит в митрополию Тунхи. Кафедральным собором епархии Чикинкиры является церковь Святейшего Сердца Иисуса.

История 
26 апреля 1977 года Римский папа Павел VI издал буллу «Qui Divino Consilio», которой учредил епархию Чикинкиры, выделив её из архиепархии Тунхи.

Ординарии епархии 
 епископ Alberto Giraldo Jaramillo P.S.S. (26.04.1977 — 26.07.1983) — назначен епископом Кукуты;
 епископ Álvaro Raúl Jarro Tobos (19.06.1984 — 24.06.1997) — назначен ординарием Военного ординариата Колумбии;
 епископ Héctor Luis Gutiérrez Pabón (2.02.1998 — 6.08.2003) — назначен епископом Энгативы;
 епископ Luis Felipe Sánchez Aponte (11.02.2004 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Qui divino consilio, AAS 69 (1977), стр. 435

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Колумбии